Бель-Іль — назва декількох географічних об'єктів.

 Бель-Іль (Протока Бел-Айл) (, ) — протока між півостровом Лабрадор та островом Ньюфаундленд в Канаді.
 Бель-Іль () — острів в Біскайській затоці біля узбережжя Франції
 Бель-Іль () — кантон на однойменному острові.